Tonnerre de feu (Blue Thunder) est un film américain réalisé par John Badham, sorti en 1983.
 Tonnerre de feu (Blue Thunder) est la série télévisée américaine inspirée du film, diffusée en 1984.

Homonymie de titre